Кунцевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Кунцевичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Кунцевичи — деревня в Полоцком районе Витебской области.